38-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Івано-Франківську з 21 лютого по 18 березня 1969 року.

Загальна інформація 
В турнірі за коловою системою взяли участь 16 шахістів. Крім титулу чемпіона УРСР, на турнірі також розігрувалися чотири путівки в півфінал чемпіонату СРСР.

Головний суддя турніру — Борис Ісаакович Богуславський (Донецьк, всесоюзна категорія).

Перші два тури змагань проходили в залі міськвиконкому, починаючи з третього туру чемпіонат проходив у гарнізонному Будинку офіцерів.

1-2 місця на турнірі поділили Геннадій Кузьмін та Володимир Савон. Між ними мало розігруватися звання чемпіона в додатковому матчі з чотирьох партій. Але, в зв'язку з організаційними складнощами проведення матчу, спорткомітет УРСР вирішив оголосити обох шахістів чемпіонами.

З 113 зіграних на турнірі партій  — 63 закінчилися перемогою однієї зі сторін (55,8%), внічию завершилися 50 партій.

Турнірна таблиця

Примітки

Література 
 Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 3/99, стор.22-27
 Журнал «64» — еженедельное приложение к газете «Советский спорт» № 14/69, стор.10

Посилання 
 Деякі партії чемпіонату на сайті ФШУ

1969 у шахах
1969 в Україні
Лютий 1969
Березень 1969
Чемпіонати УРСР із шахів